Fotbal Club Astra Giurgiu er er rumænsk fodboldhold fra byen Giurgiu. Klubben blev grundlagt i 1921 i byen Ploiești og har i den største del af sin historie spillet i de lavere divisioner. Først efter 1990, hvor klubben blev overtaget af den nuværende ejer Ioan Niculae, begyndte holdet at vinde for at rykke op. Klubben rykkede på i Rumæniens bedste liga, Liga I, efter sæsonen 1998/99, hvor klubben stadig spiller.

Astras væsentligste resultater omfatter et enkelt nationalt mesterskab (Liga I) (2015-16), en pokaltitel (Cupa României) (2013-14) og to Supercups (Supercupa României) (2014 og 2016). FC Astra Giurgiu blev nr. 2 i Liga I i 2014-15. Holdet kvalificerede sig for første gang til UEFA Europa League efter sæsonen 2012-13, efter en fjerdeplads i ligaen.

Astra Giurgiu hed tidligere Astra Ploiești, men i september 2012 flyttede holdet fra Ploiești til Giurgiu efter ejeren Ioan Niculaes ønske.

Klubbens farver er hvid og sort.

Historie

Klubben blev grundlagt i 1921 under navnet "Clubul Sportiv Astra-Română" af olieselskabet Astra-Română, der havde hovedkontor i Prahova.

Oprindelig bestod klubben af flere fodboldhold, der havde hjemme i de forskellige i Rumænien, hvor olieselskabet havde aktiviteter. Op i gennem 30'erne blev flere af holdene fusioneret. Klubben har gennem årene har adskillige forskellige navne (se tabel). 

Klubben har historisk spillet i de lavere rækker, men har siden 1990'erne rykket op igennem rækkerne. I 1998 rykkede klubben for første gang op i den bedste række.Klubben var kort forinden blevet købt af forretningsmanden Ioan Nicolae. Klubben havde en turbulent tilværelse med fusioner, op- og nedrykninger. I 2009 rykkede klubben atter op i den bedste række.

Efter 91 år i Ploiești flyttede klubben i september 2012 til byen Giurgiu.

Spillere 
Pr. 29. juni 2016

 (Anfører)

FC Astra Giurgiu i europæiske turneringer 

Noter
 1Q: Første kvalifikationsrunde
 2Q: Anden kvalifikationsrunde
 3Q: Tredje kvalifikationsrunde
 PO: Play-off runde

Noter

Eksterne links 
 FC Astra Giurgiu  – UEFA.com (engelsk)

Fodboldklubber i Rumænien